StarLight Scenery - найбільша компанія в Україні з розробки та виробництва декорацій і реквізиту будь-якого рівня складності для телевізійних шоу, кіно, концертів, фестивалів, театрів та киберспортівних івентів.  Співпрацює з найбільшими українськими медіа та інтертеймент-компаніями, а також такими світовими лідерами як Cirque du soleil .

Компанія була створена в травні 2012 року та входить до складу медіагрупи StarLightMedia.

Компанія активно розвивається не тільки в Україні, а й на міжнародному ринку. Географія реалізованих проектів: Україна, Німеччина, Білорусь, Казахстан, Туреччина, Австрія, Франція, Швейцарія.

За 8 років стабільної роботи на ринку компанією StarLight Scenery було реалізовано понад 340 проектів складних сценічних декорацій та створено 5000 одиниць великого реквізиту.

Деякі з них:

 ТЕЛЕВІЗІЙНІ ПРОЕКТИ: Національний відбір «Євробачення» - 2017-2020 (Україна), Eurovision Kiev 2017 (реквізит), Eurovision Lisabon-2018 (реквізит), X-Фактор (9 сезонів), Україна має талант (9 сезонів), Танці з зірками (СТБ) (перший сезон), Танцюють всі!, «Співай, якщо зможеш», «ПеданПрітулаШоу», «Сюрприз, сюрприз», «КУБ», «Хто зверху», «Майстер шеф», «Зважені та щасливі», «Один за всіх»,«Феномен», Invictus, «Холостяк», «Топ Модель по-Українські»,«СуперІнтуіція», «Пристрасті по Ревізору», «Дивовижні люди»  та інші.
 КІНО І СЕРІАЛИ: «Швидка допомога», «Коли ми вдома», «Поганий хороший коп», «Здається будиночок біля моря», «Київ вдень і вночі», «Кріпосна» (промо) .
 КОНЦЕРТНІ ШОУ І ФЕСТИВАЛІ: вагон метро для MONATIK «Love It Ритм» на НСК «Олімпійський» , концерт групи "Без обмежень", гала-концерт «Велике весілля» (М1), День Грузії: виступ балету Сухішвілі в Києві, концерт Елтона Джона в Києві - АнтиСНІД (2012), «Ліга сміху», Велика Масляна 2013, «Зимова Країна» на ВДНГ.
 ЦЕРЕМОНІЇ НАГОРОДЖЕННЯ І ТЕАТРАЛЬНІ 3D ШОУ: «Телетріумф», «Гордість країни», «Телезірка», «Вартові мрій», «Будинок таємничіх пригод», «Барон Мюнхаузен».
 КИБЕРСПОРТИВНІ ІВЕНТИ: PUBG Europe League. StarLadder (Berlin), Forge of Masters. WePlay! League LAN Finals (Kyiv), StarLadder Berlin Major 2019 CS:GO. Mercedes-Benz Arena (Berlin), Forge of Masters. WePlay! League, LAN (Kyiv), WePlay! Esports. Studio (Kyiv), WePlay! Bukovel Minor 2020,  WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon (Kyiv).

В 2020 році компанія StarLight Scenery заснувала сервіс з оренди і зберігання реквізиту для кіно, серіалів, театрів та івентів «Дім реквізиту» . У каталозі на сайті запропоновано понад 30 тис. одиниць реквізиту малих та середніх форм. 

Керівник StarLight Scenery — Філіп Нірод, виконавчий директор – Юлія Прохорова.

Посилання:

Компанія StarLight Scenery виконає перше замовлення для Cirque du Soleil  

StarLight Scenery заснувала сервіс з оренди і зберігання реквізиту 

Как строили вагон для концерта MONATIK  

Офіційний сайт

Примітки 

Star Media